Bantengan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Bantengan, Jawa Tengah, by, 
 Bantengan, Jawa Timur, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar